Novais peut désigner :

Toponymes

Novais, municipalité située dans l'État de São Paulo.

Novais, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga.

Patronyme 
 João Novais (1993-), footballeur portugais.

Homonymie de toponyme